

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися

Видання

Зникли

Особи

Народилися 
 4 травня — український політичний і громадський діяч, історик, журналіст Анатоль Бедрій-Антей;  1996 в Міссісозі (Канада)
 1 грудня — піаніст, композитор, педагог, діяч української культури, закордонний член Національної спілки композиторів України Юрій Олійник

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1931 у Тернопільському воєводстві

Примітки

Джерела 
 1931 //

Посилання